O termo Gold Coast pode referir-se a:

Austrália 
 Gold Coast (Queensland)

Estados Unidos 
 Gold Coast (Flórida)
 Gold Coast (Connecticut)
 Gold Coast (Nova Jérsei)

Ver também 
 Costa do Ouro

Desambiguação